Apel·las, geògraf de l'antiga Grècia nadiu de Cirene
 Apel·las, escultor de l'antiga Grècia